Karel II. Habsburški je lahko:

 Karel II. Avstrijski, avstrijski nadvojvoda in vladar Notranje Avstrije (1564-1590)
 Karel II. Španski, španski kralj (1665-1700)